Долни-Чифлик () — община в Болгарии. Входит в состав Варненской области. Население составляет 20 137 человек (на 15 мая 2008 года).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Булаир
 Бырдарево
 Венелин
 Голица
 Горен-Чифлик
 Гроздёво
 Детелина
 Долни-Чифлик
 Кривини
 Нова-Шипка
 Ново-Оряхово
 Пчелник
 Рудник
 Солник
 Старо-Оряхово
 Шкорпиловци
 Юнец

Примечания 

Общины Варненской области